Spyro: Attack of the Rhynocs, в Европе известная как Spyro Adventure — видеоигра жанра платформер, выпущенная на Game Boy Advance в 2003 году в Северной Америке и Европе. В Японии игра официально не выпускалась.

Геймплей 
Игра похожа на своих предшественников, эта часть с RPG элементами такими как квесты и мини-квесты, а также в игре представлена новая система инвентаря в которой больше возможностей. Ещё можно заметить то, что в отличие от предыдущих игр из серии Spyro на Game Boy Advance в этой улучшена графика. Также в игре представлены два персонажа из предыдущих игр — это Агент 9 и Сержант Джеймс.

Сюжет 
Спайро, Sparx и профессор случайно пронзили пространство, создав портал между Берегами Дракона и миром Райноков. Во главе с Рипто толпы Райноков вбегают в мир Спайро, пытаясь всех уничтожить. Спайро должен помочь профессору закрыть портал пока обоих миров и не допустить их сливания.

Критика 
Это самая лучшая часть Spyro на Game Boy Advance по мнению GameSpy.

Примечания 

Spyro the Dragon
Компьютерные игры 2003 года
Игры только для Game Boy Advance
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры, разработанные Digital Eclipse